Милован Станковић може да се односи на:
 Милован Станковић (политичар, рођен 1949), министар у Влади Републике Српске
 Милован Станковић (политичар, рођен 1958), министар у Влади Републике Српске
 Милован Станковић (књижевник) (1969), добитник награде Исидора Секулић за 2001. годину.